Jabal Fayrānī är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Fayrānī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Fayrānī är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Jabal Shiqayq,  meter över havet,  km väster om Jabal Fayrānī.  Trakten runt Jabal Fayrānī är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dahab,  km öster om Jabal Fayrānī. Trakten runt Jabal Fayrānī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre